Stages – album Elaine Paige (1983)
 Stages – album Erica Claptona (1993)
 Stages – album Melanie C (2012)
 Stages – album Josha Grobana (2015)
 Stages – box set Jimiego Hendriksa
 Stages – singel ZZ Top